Casey Jones (band), een hardcoreband.
 Casey Jones (lied), een lied van de Grateful Dead, voor het eerst uitgebracht op het album Workingman's Dead.
 Casey Jones (Teenage Mutant Ninja Turtles), een personage uit de Turtles-franchise.
 Casey Jones (tekenaar), een stripboektekenaar.
 Casey Jones (televisieserie), een televisieserie uit 1957.
 Casey Jones (toneelstuk), een toneelstuk uit 1938 door Robert Ardrey.
 Casey Jones (volkszanger), een Amerikaans spoorwegmedewerker en volkszanger.
 K. C. Jones, een voormalig NBA-speler en -coach.